— японский аниме-сериал выпущенный студиями Nippon Animation и Ashi Productions. Транслировался по телеканалу Fuji TV с 5 июля 1976 года по 28 марта 1977 года. Всего выпущено 38 серий аниме. Сериал был дублирован на итальянском языке и транслировался на территории Италии и Филиппин.

Сюжет 
Человечество атакует цивилизация Могул, которая всё это время обитала под океаном. Профессор Юри тем временем изучает древние супер-технологии внеземного происхождения. После того, как он узнаёт секрет технологий, на их основе профессор создаёт супер-роботов, которых будут пилотировать 4 подростка под предводительством Исиды и бороться против вторжения злой империи.

Список персонажей 
  — главный герой сериала. Был сиротой и жил в детском доме вместе с Дзинтой. Пилотирует робота «космический шторм».
  — пилотирует робота, имеет светлые волосы и голубые глаза. Потерял когда-то отца.
  — пилотирует робота и часто ссорится с Тэмпэем, устраивая с ним полемику.
  — старая подруга Тэмпэя, жила с ним в детском доме и сильно привязана к нему.
  — дочь покойного профессора Ходзё, была принята доктором Ури. По мере развития сюжета, сильно привязывается к Тэмпэю.

Роли озвучивали 
 Дзюнкити Сота — Горосуки
 Дзюнкити Ярита — Горосуки
 Кадзуэ Комия — Рикотто
 Кадзуко Янага — Адская королева
 Норико Цукасэ — Билли Кэндзё/голос за кадром
 Рэйдзё Номото — Дзинта Хаями
 Сэйдзё Кото — Дзангякку
 Тэссё Гэнда — Гэнрай Юри
 Ёсито Ясухара — Исида

Примечания

Ссылки 
 Blocker Gundan IV Machine Blaster  на сайте encirobot.com 

Nippon Animation